Натуральне число 1532
 1532 рік до нашої ери
 1532 рік нашої ери